Kempton – comune dell'Australia in Tasmania
Kempton – villaggio degli Stati Uniti d'America in Illinois
Kempton – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
Kempton – CDP degli Stati Uniti d'America in Pennsylvania